Europamästerskapet i basket för damer 2017 spelades i Tjeckien mellan 16 och 25 juni 2017. Mästerskapet innehöll 16 lag till skillnad mot 2015 då 20 lag deltog.

Nationer
16 länder deltog i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kval till kvartsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Anmärkningslista

Referenser 

Internationella baskettävlingar i Tjeckien
Sportåret 2017
Basketsäsongen 2016/2017
2017 i Tjeckien
Hradec Králové
Sportevenemang i Prag
2017
Prag under 2000-talet